Egmont har flere betydninger:
 Egmont (drengenavn) – dansk drengenavn.
 Egmont (mediehus) – mediehus i Danmark, som udgiver mange ugeblade.
 Egmont (musik) – ouverture og scenemusik af Beethoven.
 Egmont (skuespil) – skuespil af Goethe.
 Egmont Fonden – fond.
 Egmont H. Petersens Kollegium – kollegium for studerende.
 Egmont Højskolen – folkehøjskole.
 Egmont Studentergaard – kollegium for studerende.